Wayment ist der Familienname folgender Personen:

 Courtney Wayment (* 1998), US-amerikanische Hindernisläuferin
 Heidi Wayment (* 1956), US-amerikanisch-deutsche Basketballspielerin